Верх-Иньвенское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Кудымкарском районе Пермского края Российской Федерации.

Административный центр — село Верх-Иньва.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 4 июля 2005 года № 53 «Об утверждении границ и наделении статусом муниципальных образований Кудымкарского района Пермского края»

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Глава сельского поселения — глава администрации
 Хозяшев Михаил Александрович, до 30 апреля 2016 года
 Савельева Татьяна Григорьевна, 1 мая 2016 года назначена исполняющей обязанности главы сельского поселения — главы администрации, 28 июня 2016 года избрана главой сельского поселения — главой администрации Верх-Иньвенского сельского поселения.

Примечания 

Муниципальные образования Кудымкарского района
Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году